Thallomyces är ett släkte av svampar. Thallomyces ingår i familjen Parmulariaceae, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Thallomyces